Het Europees kampioenschap powerlifting 2010 is een door de European Powerlifting Federation (EPF) georganiseerd kampioenschap voor powerlifters. De 33e editie van het Europees kampioenschap vond plaats in de Zweedse stad Köping van 4 tot 8 mei 2009.

Uitslagen

Heren

Dames 

Europees kampioenschap powerlifting
Sport in 2010